Bénard je priimek več oseb:    
 Cyprien-Gabriel Bénard de Résay, francoski rimskokatoliški škof
 Émile Bénard, francoski arhitekt in slikar
 Henri Bénard, francoski fizik